Traian ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Traian (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Traian (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Traian (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Traian (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Traian (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Traian (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Traian (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Traian (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Traian (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Traian (Săbăoani), Dorf im Kreis Neamț
 Traian (Zănești), Dorf im Kreis Neamț
 Traian (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Traian (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Traian Vuia (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș

Siehe auch:
 Traianus
 Traianos
 Traianopolis
 Trajan (Begriffsklärung)